Пётр Кожин:
 Кожин, Пётр Артамонович (1800—1864) — генерал-майор, предводитель дворянства.
 Кожин, Пётр Никитич (1730—1805) — действительный тайный советник, административный деятель в архитектуре, член комиссии о строений Москвы.